

Codici 
 MSN – codice aeroportuale IATA del Dane County Regional Airport di Madison (Stati Uniti)

Informatica 
 MSN – portale web della Microsoft, precedentemente noto come Microsoft Network
 MSN Messenger – il vecchio instant messenger della Microsoft

Trasporti 
 MSN (Manufacture Serial Number) – numero di serie (SN) dato ad ogni aereo prodotto dalla Airbus, a volte è utilizzato l'acronimo CN o C/N (construction number) che è sinonimo

Altri progetti